Listy Julii – album z recitalem Katarzyny Groniec z towarzyszeniem 7-osobowego zespołu pod kierownictwem Łukasza Damrycha. 

Na koncert składają się piosenki Elvisa Costello z płyty „The Juliet Letters” w polskich tłumaczeniach Katarzyny Groniec, który został zaprezentowany podczas 30. Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Pozycje na listach

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy koncertowe
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy Katarzyny Groniec